In generale, il rumore è un segnale non desiderato, di origine naturale o artificiale, che si sovrappone all'informazione trasmessa o elaborata in un sistema. A seconda dei campi di applicazione il termine assume significati più specifici:

 Il rumore nell'acustica
 Il rumore, inteso come inquinamento acustico, ovvero esposizione disturbante o dannosa
 Il rumore nella psicologia
 Il rumore nell'elettronica
 Il rumore nella fotografia
 Il rumore nel video
 Il rumore nelle scienze cognitive è un difetto sistemico del processo mentale implicato nella formulazione del giudizio

Altro 
 Rumore – rivista musicale
 Rumore – film del 2007
 Rumore – brano musicale interpretato da Raffaella Carrà
 Giuseppe Rumore (1894-1919) – sindacalista italiano, vittima della mafia

Pagine correlate 
 Rumor (disambigua)

Altri progetti